

Wydarzenia 

 król Persji Kserkses I stłumił babilońską rewoltę i stopił złoty posąg babilońskiego boga Marduka
 Wolskowie pokonali Rzymian pod Antium